Sosny peut désigner :

Toponymie
en Biélorussie
 , village de Biélorussie

en Pologne
 Sosny, village